Dit is een lijst van planetoïden 38601-38700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (38601) - || 1999 XK229|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (38602) - || 1999 XW229|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (38603) - || 1999 XO242|| 13 december 1999 || CSS
|-
| (38604) - || 1999 YJ4|| 27 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (38605) - || 1999 YV10|| 27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (38606) - || 1999 YC13|| 31 december 1999 || K. Korlević
|-
| (38607) - || 2000 AN6 || 4 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (38608) - || 2000 AW11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38609) - || 2000 AB26|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38610) - || 2000 AU45|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38611) - || 2000 AS74|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38612) - || 2000 AA79|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38613) - || 2000 AV110|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38614) - || 2000 AA113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38615) - || 2000 AV121|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38616) - || 2000 AS145|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38617) - || 2000 AY161|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38618) - || 2000 AH165|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38619) - || 2000 AW183|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38620) - || 2000 AQ186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38621) - || 2000 AG201|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38622) - || 2000 AZ230|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (38623) - || 2000 AQ233|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (38624) - || 2000 CD12|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (38625) - || 2000 CN12|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (38626) - || 2000 EZ97|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (38627) - || 2000 EV119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (38628) Huya || 2000 EB3|| 10 maart 2000 || I. Ferrin
|-
| (38629) - || 2000 ER173|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (38630) - || 2000 GA93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (38631) - || 2000 KA31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (38632) - || 2000 KX36|| 29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (38633) - || 2000 LY13|| 6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (38634) - || 2000 LL18|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (38635) - || 2000 LB21|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (38636) - || 2000 LM27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (38637) - || 2000 LL35|| 1 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (38638) - || 2000 NZ8 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38639) - || 2000 NJ16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (38640) - || 2000 NO16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (38641) - || 2000 NX16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (38642) - || 2000 NY17|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (38643) - || 2000 NZ19|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (38644) - || 2000 NN21|| 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38645) - || 2000 OT3 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38646) - || 2000 OX4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38647) - || 2000 OW8 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38648) - || 2000 OG11|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38649) - || 2000 OX16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38650) - || 2000 ON17|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38651) - || 2000 ON18|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38652) - || 2000 OV20|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38653) - || 2000 OT22|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38654) - || 2000 OK27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38655) - || 2000 OX38|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38656) - || 2000 OR45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38657) - || 2000 OO46|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38658) - || 2000 ON48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38659) - || 2000 OS48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38660) - || 2000 OT48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38661) - || 2000 OC49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38662) - || 2000 OG49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38663) - || 2000 OK49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38664) - || 2000 OU50|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38665) - || 2000 OC52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38666) - || 2000 OR52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (38667) - || 2000 OT56|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (38668) - || 2000 PM || 1 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (38669) - || 2000 PX3 || 3 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (38670) - || 2000 PR6 || 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38671) Verdaguer || 2000 PZ6|| 7 augustus 2000 || J. Nomen
|-
| (38672) - || 2000 PN7 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38673) - || 2000 PC8 || 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38674) Těšínsko || 2000 PT8|| 9 augustus 2000 || L. Šarounová
|-
| (38675) - || 2000 PT10|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38676) - || 2000 PR15|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38677) - || 2000 PD25|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38678) - || 2000 PS26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (38679) - || 2000 QX || 22 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (38680) - || 2000 QM2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38681) - || 2000 QK6 || 24 augustus 2000 || Starkenburg
|-
| (38682) - || 2000 QE7 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38683) - || 2000 QQ7 || 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38684) Velehrad || 2000 QK9|| 25 augustus 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (38685) - || 2000 QP9 || 26 augustus 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (38686) - || 2000 QE10|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38687) - || 2000 QT18|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38688) - || 2000 QS23|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38689) - || 2000 QS27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38690) - || 2000 QS29|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38691) - || 2000 QY29|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38692) - || 2000 QD30|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38693) - || 2000 QB36|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38694) - || 2000 QO46|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38695) - || 2000 QQ50|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38696) - || 2000 QR58|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38697) - || 2000 QM62|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38698) - || 2000 QU63|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38699) - || 2000 QX63|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38700) - || 2000 QL65|| 28 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten